Hessen-Kassel oder Hessen Kassel steht für:

 Hessen-Kassel (Familienname), Familien- bzw. Herkunftsname, zu Namensträgern siehe dort
 Landgrafschaft Hessen-Kassel, die ab 1567 bestand und 1815 in das Kurfürstentum Hessen überging
 Kurfürstentum Hessen, Staat im Deutschen Bund von 1815 bis 1866, Rechtsnachfolger der Landgrafschaft Hessen-Kassel
 Regierungsbezirk Kassel, Regierungsbezirk in der preußischen Provinz Hessen-Nassau (1866–1944) und im Land Hessen (seit 1945)
 Provinz Kurhessen, Provinz im Deutschen Reich (1944–1945)
 Haus Hessen#Hessen-Kassel und Nebenlinien, älteste Linie des Hauses Hessen
 KSV Hessen Kassel, nordhessischer Sportverein